Bromund ist der Familienname von:

 Dieter Bromund (* 1938), deutscher Autor und Übersetzer
 Elena Bromund (* 1969), deutsche Filmeditorin